Региональное название ряда лекарственных растений:
 Авран лекарственный
 Кирказон ломоносовидный
 Очиток